Alleanza – associazione o patto fra due stati che prevede il mutuo sostegno
Alleanza – coalizione di partiti politici
Alleanza – partito politico slovacco
Alleanza – partito politico neozelandese
Alleanza (Samfylkingin jafnaðarmannaflokkur Íslands) – partito politico islandese
Alleanza – patto tra Dio e gli uomini descritto nella Bibbia
Alleanza – in botanica
Alleanza – compagnia di assicurazioni italiana, incorporata nel 2009 nella compagnia Assicurazioni Generali
Alleanza – una delle due fazioni nell'universo di Warcraft
Alleanza – gruppo di extraterrestri nei fumetti della DC Comics
Alleanza dei Dodici – organizzazione criminale della serie televisiva Alias
Alleanza (Covenant) – episodio dell'ottava stagione di Stargate SG-1